Le Championnat de France de volley-ball Pro A 2000-01 a opposé les quatorze meilleures équipes françaises de volley-ball. Le championnat de France de volley-ball de première division porte le nom de Pro A depuis 1995.

Avignon rejoint la Pro A à l'issue de la saison 1999-2000.

Listes des équipes en compétition

Formule de la compétition

Saison régulière

Records de la saison régulière

Classement

|

|}

Résultats

Tableau synoptique

Résultats détaillés 

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

| width=50% valign="top" |

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}
|}

Play-offs

Résultats

Repêchages

Barrage Pro A / Pro B 

Les Spacer's de Toulouse dominent le Rennes EC,  de Pro B deux victoires à une et conservent leurs places au sein de l'élite.

Bilan de la saison

Voir aussi

Liens externes

Championnat de France masculin de volley-ball
France M1
Volley-ball M1